

Макарово — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область

Макарово — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Макарово — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Макарово — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Макарово — присілок, Граховський район, Удмуртія
 Макарово — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Макарово — село, Ішимбайський район, Башкортостан
 Макарово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Макарово — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Макарово — присілок, Подольський міський округ, Московська область
 Макарово — присілок, Тяжинський округ, Кемеровська область
 Макарово — село, Чорноголовський міський округ, Московська область
 Макарово — присілок, Шадрінський район, Курганська область
 Макарово — село, Шилкинський район, Забайкальський край

Див. також 
 Макарове

ru:Макарово